Юрий Коноплёв:
* Коноплёв, Юрий Васильевич (род. 1962) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Коноплёв, Юрий Геннадьевич (род. 1939) — советский учёный в области механики, профессор.
 Коноплёв, Юрий Львович (1937—1984) — советский боксёр, тренер по боксу.

См. также 
 Академия футбола имени Юрия Коноплёва